Undiscovered Soul - druga płyta Richiego Sambory, wydana w 1998 roku.

Lista utworów 
 Made In America
 Hard Times Come Easy
 Fallen From Graceland
 If God Was A Woman
 All That Really Matters
 You're Not Alone
 In It For Love
 Chained
 Harlem Rain
 Who I Am
 Downside Of Love
 Undiscovered Soul

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1998
Albumy Mercury Records